Boguslawskaja (russisch: ) ist der Familienname folgender Personen:

 Jewgenija Jakowlewna Bugoslawskaja (1899–1960), sowjetische Astronomin und Hochschullehrerin
 Soja Borissowna Boguslawskaja (* 1929), sowjetische und russische Schriftstellerin
 Xenia Leonidowna Boguslawskaja (1892–1973), russische Malerin

Siehe auch:
 Boguslawski